Алжиро-американские отношения — двусторонние отношения между США и Алжиром. Дипломатические отношения между странами были установлены в 1962 году.

История 

Соединенные Штаты установили дипломатические отношения с Алжиром в 1962 году после обретения им независимости от Франции. Алжир разорвал отношения с Соединенными Штатами в 1967 году после арабо-израильской войны. Отношения были восстановлены в 1974 году.

США и Алжир тесно сотрудничают по важнейшим международным и региональным вопросам на уровне правоохранительных органов, а также в области борьбы с терроризмом и транснациональными преступлениями. Эти две страны подписали договоры о взаимной правовой помощи. США и Алжир проводили совместные двусторонние военные учения.

Политическая обстановка в Алжире остаётся относительно стабильной, несмотря на кризис который охватил регион в 2011 году. Хотя в стране проводились спорадические демонстрации недовольной части населения. Соединенные Штаты рассматривают законодательные выборы в Алжире, состоявшиеся в 2012 году, как позитивный шаг в прогрессе страны в направлении демократических реформ.

Двусторонние экономические отношения 
Соединенные Штаты являются одним из главных торговых партнеров Алжира, а Алжир — один из основных торговых партнеров США на Ближнем Востоке и Северной Африки. Большинство американских инвестиций оседает в углеводородном секторе алжирской экономики. Основной импорт США из Алжира — нефть.

Источники 
 Алжиро-американские отношения на сайте Государственного департамента США . 

Алжир
США